Hugues de Morville peut se référer à :

 Hugues de Morville († 1162), lord de Westmorland Nord, de Cunningham et de Lauderdale, un chevalier normand au service de David  d'Écosse ;
 Hugues de Morville († 1173/1174), lord de Westmorland, de Cunningham et de Lauderdale, fils du précédent, un des assassins de Thomas Becket ;
 Hugues de Morville († 1202), lord de Burgh by Sands, qui servit d'otage lors de la libération de Richard Cœur de Lion ;
 Hugues de Morville († 1238), prélat français, évêque de Coutances de 1208 à 1238.